GWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gnarowein (Papua Nuova Guinea)